Driss Benzekri (en arabe : ادريس ابن زكري), né le , est un footballeur marocain
qui jouait au poste de gardien de but.

Il a défendu les buts de la Renaissance de Settat et de l'équipe nationale du Maroc, notamment durant le Mondial 1998.

En sélection nationale du Maroc

Liens externes 

 

Naissance en décembre 1970
Footballeur international marocain
Gardien de but au football
Naissance dans la province de Guelmim
Joueur de la RS Settat